

Gminy w Stanach Zjednoczonych 
 Mirage (ang. Mirage Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Rawlins
 Mirage (ang. Mirage Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Kearney

Firmy 
 Mirage Media – firma produkująca gry i programy komputerowe

Muzyka 
 Mirage – album grupy Camel wydany w 1974 roku
 Mirage – album grupy Fleetwood Mac wydany w 1982 roku
 Mirage – album DJa Armina van Buurena
 Mirage – solowy album Klausa Schulzego wydany w 1977 roku
 Mirage – singel Matta Pokory
 Mirage – zespół disco polo

Samoloty 
 Dassault Mirage F1 – nazwa serii samolotów bojowych produkowanych przez Dassault Aviation
 Dassault Mirage G
 Dassault Mirage III
 Dassault Mirage IV
 Dassault Mirage 2000
 Dassault Mirage 4000

Pozostałe 
 The Mirage – superluksusowy hotel i kasyno, położony przy ulicy Las Vegas Strip w Paradise, w stanie Nevada